Pahleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pahleh (ort i Ilam), 
 Pahleh (ort i Västazarbaijan), 

Robotskapade Iranförgreningar